Жапалак — название населённых пунктов Средней Азии:

Казахстан 
 Жапалак — полевой стан в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Жапалак — село в Баянаульском районе Павлодарской области.

Киргизия 
 Жапалак — село в Ошской области.

Примечания